Magheru se poate referi la:

 Familia Magheru
 Gheorghe Magheru (1802 - 1880), comandant militar în oastea lui Tudor Vladimirescu
 Paul Magheru, politician român , membru al Parlamentului României
 Darie Magheru (1923 - 1983), actor și scriitor român

 Magheru, Mehedinți, localitate în județul Mehedinți, Oltenia, România
 Bulevardul Magheru, cea mai mare arteră din București

Vezi și 
 Magher la dexonline.ro
 Măgheruș
 Maghera
 Măgherani
 Magherești (sing. Magherescu)
 Magherafelt
 Măgura
 Măgar
 Magyar
 Moghioroș

Nume de familie românești